Cooper T51 je Cooperjev dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko so z njim dirkala moštva Cooper, Rob Walker Racing Team, Scuderia Centro Sud in Yeoman Credit Racing Team ter dirkači Stirling Moss, Jack Brabham, Bruce McLaren, Phil Hill, Wolfgang Von Trips, Tony Brooks, Maurice Trintignant, Masten Gregory, Olivier Gendebien, Roy Salvadori in še številni drugi, skupno se je na vsaj eno Veliko nagrado v dirkalniku T51 prijavilo kar osemintrideset dirkačev. Dirkalnik je bil najuspešnejši v svoji prvi sezoni 1959, ko je tovarniško moštvo Cooper z njim osvojilo konstruktorski naslov prvaka, Jack Brabham pa še dirkaškega. Dirkalnik je skupno nastopil na štiriindvajsetih prvenstvenih dirkah ter dosegel pet zmag, šest najboljših štarntih položajev in šest najhitrejših krogov.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Cooper in Rob Walker Racing Team
(Poševne dirke označujejo neprvenstvene dirke, odebeljeni rezultati pomenijo najboljši štartni položaj)

Scuderia Centro Sud

British Racing Partnership/Yeoman Credit Racing Team

†V sezoni 1960 je za konstruktorsko prvenstvo štel le najboljši rezultat posameznega konstruktorja, na vseh dirkah je bil to tovarniški Cooper-Climax.

Scuderia Eugenio Castellotti

Zunanje povezave 

T51
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1959
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1960
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1961
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1963